Robert Hough, joueur de tennis britannique
 , écrivain canadien